Чыман — топоним в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чыман — урочище, в левобережье р. Лена, северо-восточнее урочища Эргес, координаты 62°38' с. ш. 129°30' в. д., код ГКГН 454519.
 Чыман — падь, на левом берегу р. Алдан, юго-западнее устья р. Хатырган, координаты 60°15' с. ш. 134°12' в. д., код ГКГН 464901.
 Чыман — река, левый приток р. Алдан, координаты 60°15' с. ш. 134°16' в. д., код ГКГН 464898.

См. также